Il singolare del torneo di tennis MTS Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julia Cohen che ha battuto in finale Andrea Koch-Benvenuto 7–6(8–6), 6–2.

Teste di serie

  Lesja Curenko (quarti di finale, ritiro)
  Julia Cohen (campionessa)
  Veronika Kapšaj (secondo turno)
  Sofia Shapatava (secondo turno)

 Melanie Klaffner (secondo turno)
 Iryna Burjačok (semifinali)
 Zuzana Luknárová (primo turno)
 Andrea Koch-Benvenuto (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

MTS Cup 2011